Molain puede referirse a:
Molain, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Molain, comuna francesa situada en el departamento de Aisne.